Rachidicola är ett släkte av svampar. Rachidicola ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rachidicola